Bruine watertroepiaal
 Geelstuitwatertroepiaal